

Prénom 
 Troy est un prénom masculin porté surtout aux États-Unis.

Patronyme ou pseudonyme 

François de Troy (1645-1730), peintre portraitiste français.
Jean de Troy (1638-1691), peintre français.
Jean-François de Troy (1679-1752), peintre français, fils de François de Troy.
François Henri Troy (1771-?), homme politique français.
Doris Troy (1937-2004), chanteuse et compositrice américaine.
Troy ou André Troy (), illustrateur et affichiste français.
Mike Troy (1940-2019), nageur américain.

Géographie

Rivière De Troyes, un cours d'eau du territoire non organisé de la baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec.
 Lac Troyes, un plan d'eau du territoire non organisé de Baie-Atibenne, dans la MRC de Matawinie,  dans Lanaudière, au Québec, au Canada.

Troy, localité américaine de l'Alabama ;
 Troy, localité américaine de Caroline du Nord ;
 Troy, localité américaine de l'Idaho ;
 Troy, localité américaine de l'Illinois ;
 Troy, localité américaine de l'Indiana ;
 Troy, localité américaine du Kansas ;
 Troy, localité américaine du Maine ;
 Troy, localité américaine du Michigan ;
 Troy, localité américaine du Missouri ;
 Troy, localité américaine du Montana ;
 Troy, localité américaine du New Hampshire ;
 Troy, localité américaine de l'État de New York ;
 Troy, localité américaine de l'Ohio ;
 Troy, borough de Pennsylvanie
 Troy, localité américaine du Tennessee ;
 Troy, localité du Texas ;
 Troy, localité américaine du Vermont.

Ces localités tirent leur nom de la ville de Troie (Troy en anglais).

Unités de mesure 

Le système Troy (du nom de la ville de Troyes) définissait des unités de masse anglo-saxonnes dont la livre troy et l'once troy (1/12 de livre), toujours utilisée pour les métaux précieux.

Bande dessinée 

 Troy, planète imaginaire.

Montagnes russes 

 Troy, montagnes russes en bois situées à Toverland (Pays-Bas).

Divers 
 Troy, cheval de course ;
 Troy, indice économique alternatif inventé par Douglas Adams valant  en monnaie humaine, noté T avec deux barres parallèles ;

Voir aussi 
 Troy Aikman NFL Football, jeu vidéo de sport, développé et édité par Tradewest, et sorti en 1994.

Homonymie de localités aux États-Unis
Prénom masculin
Prénom américain